Pirolito - ator e palhaço brasileiro
Pirolito (semanário) -publicação portuguesa
Diogo Amaral - ator português

Desambiguação